Irma je lahko:
 Irma (osebno ime)
 Irma, Alberta, naselje v Kanadi
 Irma, Lombardija, naselje in občina v Italiji
 177 Irma, asteroid
 operacija Irma, akcija evakuacije ranjenih otrok med obleganjem Sarajeva (1993)
 Sklad IRMA, slovenski sklad za podporo študiju in znanstvenemu izpopolnjevanju iz znanosti o materialih